Губайдуллин Экзам Саматович (род. 1953) — председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан, доктор сельскохозяйственных наук (1997).

Биография 
Э. С. Губайдуллин родился 15 июля 1953 года в деревне Старые Какерли Дрожжановского района Татарской АССР. Учился в Казанском ветеринарном институте, после окончания в 1975 г. которого работает главным зоотехником совхоза «Знамя Ленина» Верхнеуслонского района.

После этого Губайдуллин Э. С. работал на различных руководящих должностях в хозяйствах и на предприятиях Зеленодольского района(с 1976—1981 гг. — главным зоотехником колхоза «Комсомолец»; в 1981—1986 гг. — председателем колхоза «Искра»; в 1986—1990 гг. — председателем районного агропромышленного объединения, первым заместителем председателя исполкома райсовета; в 1991—1992 гг. — начальником районного управления сельского хозяйства и продовольствия, заместителем председателя исполкома райсовета).
В период с 1992—1995 гг. занимает должность заместителя министра, затем первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ.

После ухода с должности возглавляет администрацию Мамадышского района и районный Совет, а уже в 1998 году становится руководителем аппарата Президента РТ.

С апреля 2005 года — член Совета Федерации Федерального Собрания РФ — представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан.

14 сентября 2012 года назначен в состав ЦИК Татарстана. С 25 сентября 2012 года — её председатель.

Женат, имеет сына (Ильфана), двоих дочерей (Лилию и Ленару), двух внучек (Рамину и Риану), а также четырех внуков (Ильнара, Искандера, Чингисхана и Артура).

Награды 
Заслуженный работник сельского хозяйства РТ. Мастер спорта СССР, мастер спорта РСФСР по борьбе, чемпион России и Татарстана по борьбе.

Награждён орденом Дружбы, медалями «В память 300-летия Санкт-Петербурга», «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», нагрудным знаком Госкомитета РФ по статистике «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года», дважды (2000 и 2004 гг.) отмечен благодарностью президента РФ В. Путина за активное участие в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации.

В 2005 году награждён юбилейной медалью «В память 1000-летия Казани».

Примечания

Литература 
 Совет Федерации
 Губайдуллин Экзам Саматович
 Указ Президента Республики Татарстан № УП-131

Председатели колхозов
Доктора сельскохозяйственных наук
Выпускники Казанской академии ветеринарной медицины
Члены Совета Федерации России (с 2000)
Заслуженные работники сельского хозяйства Республики Татарстан
Министры Татарстана
Депутаты районных советов РСФСР